Дэвид Феррис Эллисон (; род. ) — американский кинопродюсер и глава компании Skydance Productions.

Родился в семье основателя корпорации Oracle Ларри Эллисона и Барбары Бут; старший брат кинопродюсера Меган Эллисон.

Skydance Productions основал в 2006 году; в 2010 году фирма собрала $350 млн на софинасирование производства фильмов с Paramount Pictures.

В 2010 году попал в список предпринимателей — организаторов крупнейших сделок журнала «Variety» и был включён в список Forbes «30 предпринимателей до 30 лет» за 2011 год в категории «развлечения».

Как актёр сыграл в фильмах Эскадрилья «Лафайет», «Заклятые друзья» и «В лунку!»

1 октября 2011 года женился на актрисе и певице Сандре Линн Модик.

Фильмография

Примечания

Ссылки